Le Virus de la nécrose du tabac ou Tobacco necrosis virus peut désigner plusieurs espèces de virus de la famille des Tombusviridae :
le Virus A de la nécrose du tabac ou Tobacco necrosis virus A dans le genre Alphanecrovirus ;
le Virus D de la nécrose du tabac ou Tobacco necrosis virus D dans le genre Betanecrovirus.